Kastor – gwiazda w gwiazdozbiorze Bliźniąt
 Kastor (Dioskurowie) – w mitologii greckiej jeden z Dioskurów
 Kastor – w mitologii rzymskiej jeden z Dioskurów (Kastorów)
 Kastor – imię męskie
 Kastor – król Galacji, Paflagonii i Małej Armenii, syn Kastora Tarkondariusa

Zobacz też 

 Kastor z Tektosagów (Kastor Tarkondarius) – tetrarcha celtyckich Tektosagów
 Kastor i Polluks – tragedia liryczna
 Kastor & Pollux – dwa wieżowce we Frankfurcie nad Menem
 Świątynia Kastora i Polluksa – świątynia na Forum Romanum poświęcona Kastorowi i Polluksowi
 Klaudiusz, Nikostrat, Kastor i Symforian – święci Kościoła katolickiego i męczennicy chrześcijańscy